Ottawa Fury steht für:

 Ottawa Fury (2005), Herrenfußballmannschaft der USL Premier Development League (2005 bis 2013)
 Ottawa Fury (2011), Herrenfußballmannschaft der North American Soccer League (seit 2011)
 Ottawa Fury Women, Damenfußballmannschaft der USL W-League (2003 bis 2014)